Wilcze Gardło – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo  
 Wilcze Gardło (Gliwice) – dzielnica Gliwic
 Wilcze Gardło (gromada) – dawna gromada tamże
 Wilcze Gardło – uroczysko w województwie podlaskim, miejsce ujścia Narewki do Narwi